АУГ или Ауг может означать:

 Авианосная ударная группа — оперативное соединение кораблей, включающее авианосец.
 Аграрный университет Грузии

Фамилия  
 Ауг, Юлия Артуровна (род. 1970) — российская актриса, режиссёр театра, кино и дубляжа, сценарист.
 Ауг, Андрус (род. 1972) — эстонский профессиональный гонщик.

См. также 
 Steyr AUG
 Ауг-Радиш